Quattro navi della United States Navy sono state battezzate USS South Carolina, in onore dell'8º Stato dell'Unione.
 – vascello varato per il pattugliamento costiero varato nel 1799
 – nave varata nel 1860 e acquisita dalla US Navy nel 1861 per essere impiegata durante la guerra di secessione
 – nave da battaglia, unità capoclasse della classe omonima, varata nel 1908
 – incrociatore nucleare lanciamissili classe California varato nel 1972
A queste si aggiungono:
L'Indien, fregata con 40 cannoni, ordinata in Francia nel 1777 e realizzata in un cantiere di Amsterdam. Varata nel 1778 come Indien fu trasferita alla South Carolina Navy nel 1780 e ribattezzata South Carolina. Fu catturata dalla Royal Navy nel 1882
L', schooner varato nel 1798 impiegato dal Revenue Cutter Service, l'antenato della US Coast Guard.